Джованни Доменико Маральди (, ; 17 апреля 1709 — 14 ноября 1788) — французский астроном итальянского происхождения, племянник астронома и математика Жака Филиппа Маральди.

Биография 
Родился в 1709 году в Перинальдо. В 1727 году отправился в Париж и в 1731 стал членом Французской академии наук. Там, наблюдая Комету Шезо вместе с Жаком Кассини, он открыл два шаровых скопления, впоследствии добавленных в каталог Мессье как M 2 и M 15.

Кроме этого, он работал над теорией движения спутников Юпитера и проводил эксперименты по измерению скорости звука. Он также работал над различными геодезическими задачами: определением долготы Парижского меридиана, исследованием Атлантического побережья Франции и созданием её точной карты.

В 1772 вернулся обратно в Перинальдо, но продолжал исследовать движение спутников Юпитера. Там он умер в 1788.

Память 
В 1935 году кратеру на Луне присвоено имя Маральди в честь Джованни и его дяди.

Примечания 

Члены Французской академии наук
Астрономы по алфавиту